Jan Chryzostom Pasek - um escritor.
Ján Chryzostom Korec - um bispo católico e cardeal eslovaco.
Desambiguação